García de la Huerta ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Vicente García de la Huerta Saravia (1788–1861), chilenischer Politiker
 Vicente Antonio García de la Huerta (1734–1787), spanischer Dichter und Kritiker